Ла Алкапара има више значења:

 Ла Алкапара (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Алкапара, Вињедос (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Алкапара (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику